William Lunn peut faire référence à :

 William Lunn (1872–1942), homme politique du Parti travailliste anglais
  (1796–1886), éducateur canadien, homme d'affaires et homme politique
  (1926–1996), joueur de rugby néo-zélandais
  (décédé en 1747), archidiacre de Huntingdon et Wisbech

Voir aussi
Billy Lunn